

Географічні об'єкти 
 Куяльник — лиман на півдні України.
 Великий Куяльник — річка на півдні України, впадає до лиману Куяльник.
 Середній Куяльник — річка на півдні України, ліва притока Малого Куяльника.
 Малий Куяльник — річка на півдні України, впадає до лиману Хаджибей.

Населенні пункти 
 Куяльник — село в Україні, в Подільському районі Одеської області.
 Куяльник — історичне поселення на території сучасної Одеси.
 Малий Куяльник
 Верхній Куяльник
 Нижній Куяльник
 Куяльник — колишнє (зникле) село біля с. Мар'янівка (Ширяївська селищна громада)

Інше 
 Куяльник — грязевий курорт на узбережжі Куяльницького лиману.
 Куяльник — торгова марка мінеральної води, яка видобувається на курорті Куяльник.